Steven Reed "Steve" Konowalchuk, född 11 november 1972, är en amerikansk före detta professionell ishockeyspelare och aktiv ishockeytränare som tillbringade 13 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna Washington Capitals och Colorado Avalanche. Konowalchuk producerade 396 poäng (171 mål och 225 assists) samt drog på sig 703 utvisningsminuter på 790 grundspelsmatcher. Han spelade också på lägre nivåer för Baltimore Skipjacks och Portland Pirates i American Hockey League (AHL) och Portland Winter Hawks i Western Hockey League (WHL).

Konowalchuk draftades i tredje rundan i 1991 års draft av Washington Capitals som 58:e spelaren totalt.

Den 29 september 2006 meddelade Konowalchuk att han var tvungen att sluta med professionell ishockey efter att det framkom under en läkarundersökning, att han led av långt QT-syndrom. Han höll sig undan ishockeyn fram till 2009 när han blev utsedd som assisterande tränare för hans gamla NHL-organisation Colorado Avalanche. Konowalchuk var där fram till 2011 när han valde hoppa på chansen att bli tränare åt Seattle Thunderbirds i WHL, en position han fortfarande innehar.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Steve Konowalchuk – Stats – NHL.com
Steve Konowalchuk NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Steve Konowalchuk hockey statistics and profile at hockeydb.com

Amerikanska ishockeytränare
Amerikanska ishockeyspelare
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Washington Capitals
Spelare i Baltimore Skipjacks
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Portland Winterhawks
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Salt Lake City
Födda 1972
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 1991
Lagkaptener i Washington Capitals
Spelare valda av Washington Capitals i NHL Entry Draft